Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2003 среди молодёжных команд проходил в канадских городах Сидни и Галифакс, с 26 декабря 2002 года по 5 января 2003 года. В финале турнира встречались сборные Канады и России. Россияне победили со счётом 3:2 и выиграли свой третий титул.

Лучшими по системе «гол+пас» с результатом 10 очков стали швейцарец Патрик Берчи и россиянин Игорь Григоренко (у обоих 6 шайб и 4 ассистирования). Призы лучших игроков турнира получили канадский вратарь Марк-Андре Флери (он же MVP турнира), финский защитник Йони Питканен и российский нападающий Игорь Григоренко.

По итогам турнира из высшего дивизиона выбыли сборные Германии и Белоруссии, которых на турнире 2004 года обязались заменить победившие в своих группах в первом дивизионе команды Австрии и Украины.

Результаты

Отборочный раунд

Группа A

Группа B

Утешительный раунд 

В зачёт включены матчи, сыгранные командами между собой на групповом этапе: Швеция — Германия 7:2; Швейцария — Белоруссия 4:2.

Финальный раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Ссылки 
 
 Официальный сайт ИИХФ
 Хоккейные архивы

2002 год в хоккее
Декабрь 2002 года
Январь 2003 года
Спорт в Канаде в 2002 году
Спорт в Канаде в 2003 году
2003
М
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Канаде
Международные спортивные соревнования в Галифаксе (Новая Шотландия)
Чемпионаты мира в Канаде